El topónimo Barnwell puede hacer referencia a:

 el pueblo de Barnwell, en Alberta (Canadá);
 la ciudad de Barnwell, en Carolina del Sur (Estados Unidos);
 el condado de Barnwell, también en el estado anterior;
 el barrio de Barnwell, en la ciudad de Cambridge (Cambridgeshire, Inglaterra); o
 el pueblo y parroquia de Barnwell, en Northamptonshire (Inglaterra).